Arondismentul Sarrebourg (în ) este un arondisment din departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Fénétrange
 Cantonul Lorquin
 Cantonul Phalsbourg
 Cantonul Réchicourt-le-Château
 Cantonul Sarrebourg

Comune 

Sarrebourg